Wahlqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Ehrnfried Wahlqvist (1815–1895), schwedischer Landschafts- und Marinemaler der Düsseldorfer Schule
 Göran Wahlqvist (* um 1936), schwedischer Badmintonspieler
Lars Wahlqvist (* 1964), schwedischer Radrennfahrer
 Linus Wahlqvist (* 1996), schwedischer Fußballspieler